Olive Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Olive Township (Illinois)
 Olive Township (Elkhart County, Indiana)
 Olive Township (St. Joseph County, Indiana)
 Olive Township (Iowa)
 Olive Township (Kansas)
 Olive Township (Clinton County, Michigan)
 Olive Township (Ottawa County, Michigan)
 Olive Township (Nebraska)
 Olive Township (Meigs County, Ohio)
 Olive Township (Noble County, Ohio)
 Olive Township (Creek County, Oklahoma)
 Olive Township (Garfield County, Oklahoma)